Cene Prevc – saltatore con gli sci sloveno
 Domen Prevc – saltatore con gli sci sloveno
 Peter Prevc – saltatore con gli sci sloveno